Крошкин, Борис Юрьевич (род. 1965) — советский легкоатлет и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике.
 Крошкина, Зинаида Ивановна (1919—1995) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда.